Madhav Rao I Scindia, maharaja de Gwalior.
 Madhav Rao II Scindia, maharaja de Gwalior.